DRD foi criado em 2003 para uma série de concertos de Folk de Câmara (Chamber Folk Music) . Sua performance é de música tradicional com intrumentos como flauta e violino, violão e bouzouki, muito presentes na música asturiana. Tem atualmente três músicos integrantes.

Outras bandas folk asturianas
 Felpeyu
 Llan de Cubel
 La Bandina
 Corquiéu

Referências musicais
  DRD no Myspace

Bandas da Espanha